Натуральне число 731
 731 рік до нашої ери
 731 рік нашої ери